L'unica – singolo del 2014 dei Perturbazione
L'unica (Irreplaceable You) – film del 2018 diretto da Stephanie Laing